Виньяку́р (, ) — фамилия и топонимы французского происхождения.

Носители фамилии 
 Виньякур, Адриан де (1618—1697) — 63/64-й великий магистр Мальтийского ордена (1690—1697)
 Виньякур, Алоф де (1547—1622) — 53/54-й великий магистр Мальтийского ордена (1601—1622)

Топоним 
 Виньякур () — городок во Франции в департаменте Сомма